Parémie:
 Parémie (filologie) — stálá frazeologická jednotka poskytující celistvé shrnutí didaktického obsahu.
 Parémie (liturgie) — čtení z knih Svatého písma v liturgické praxi pravoslavné církve v souladu s liturgickým sledem v rámci večerní liturgie, celonočního bdění či molebnů.